Далёкий край:

 «Далёкий край» — кинофильм 1954 года.
 «Далёкий край» — роман Николая Павловича Задорнова.
 «Далёкий край» — пьеса-сказка в трёх действиях советского драматурга Евгения Шварца.